Лулу Уилсон (; 7 октября 2005, Нью-Йорк) — американская актриса.

Биография 
Родилась в Нью-Йорке. Младшая из трёх сестёр в семье. Её актёрская карьера началась в возрасте трёх лет.

Известность Лулу принесли роли в фильмах ужасов «Избави нас от лукавого», «Уиджи. Проклятие доски дьявола» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». Уилсон также исполнила роль младшей сестры главного героя в фантастическом боевике «Доктор Стрэндж», но её персонаж был вырезан при окончательном монтаже.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Актрисы телевидения США